Antonio Vodanovic ist der Name folgender Personen:

* Antonio Vodanovic (Moderator) (Antonio Andrés Vodanovic Paolinelli; * 1949), chilenischer Fernsehmoderator
 Antonio Vodanovic (Jurist) (Antonio Vodanovic Haklicka; † 2005), chilenischer Jurist